

Sigle 
 ODU – origine della distribuzione urbana

Codici 
 odu – codice ISO 639-3 della lingua odual